Hydrocotyle dulongensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Hen Li. Hydrocotyle dulongensis ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
dulongensis